Geschirr (von mittelhochdeutsch geschirre, althochdeutsch giskirri ‚Gefäß, Gerät, Werkzeug, Bespannung‘), als Tätigkeit teilweise entsprechend Anschirren oder Einschirren, bezeichnet:

 die Gesamtheit von Gefäßen und Geräten, die zur Zubereitung von Mahlzeiten dienen, siehe Kochgeschirr
 die Gesamtheit von Gefäßen und Geräten, die zum Auftragen und zum Verzehr von Mahlzeiten dienen, siehe Essgeschirr

 das einem Zugtier angelegte Lederzeug, siehe Geschirr (Zugtier)
 eine Führhilfe für Hunde, siehe Hundegeschirr
 ein Gurtsystem, das gegen Herunterfallen sichert, siehe Sicherheitsgeschirr
 ein Gurtsystem, das Seeleute vor dem Fallen ins Wasser oder von der Takelage bewahren soll, siehe Lifebelt

 das Ankergeschirr eines Schiffes, siehe Anker
 ein Werkzeug beim Verladen eines Schiffes, siehe Ladegeschirr
 die Werkzeugsammlung eines Maurers und eines Steinmetzen, siehe Geschirr (Bauwesen)
 ein Verbindungselement zwischen Förderkorb und Förderseil einer Förderanlage, siehe Zwischengeschirr

Siehe auch: